Докуча́евка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Докучаевка — село в Алтынсаринском районе Костанайской области
 Докучаевка — название аула Караменды до 27.06.1997 года, Наурзумский район, Костанайская область

Россия 
 Докучаевка — деревня в Калачинском районе Омской области.

См. также 
 Докучаевск
 Докучаево